Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il CSKA Mosca nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.

Stagione
In questa annata il CSKA portò a casa due trofei: ad inizio stagione la Supercoppa nazionale, mentre a fine anno il campionato. Nella Coppa di Russia l'eliminazione è arrivata nelle semifinale, con la sconfitta casalinga contro il , mentre in Europa l'avventura è terminata subito: qualificata direttamente per la fase a gironi di Champions, infatti, terminò ultimo il proprio raggruppamento, perdendo anche la possibilità di disputare l'Europa League.

Divise

Rosa

Risultati

Prem'er-Liga

Kubok Rossii

UEFA Champions League

Supercoppa di Russia

Collegamenti esterni

2013-2014